José Villegas ist der Name folgender Personen:

* José Villegas (1934–2021), mexikanischer Fußballspieler
 José Villegas Cordero (1844–1921), spanischer Maler
 José Horacio Villegas (* 1969), kolumbianischer Gewichtheber